Temné období nebo doba temna může označovat historická období různých kultur, obvykle taková, která jsou vnímána jako období úpadku dříve vzkvétající civilizace:

 temné období – období starověkého Řecka (12.–9. století př. n. l.)
 temné století – krizové období papežství v 10. století n. l.
 doba temna – obecně temné období nebo specificky doba pobělohorská v tradičním obrozeneckém pojetí
 středověk – chápán jako období úpadku po antice, jejíž znovuzrození v novověku se nazývá renesance